Bwende peut désigner :
le bwende, une langue bantoue
les Bwende (ou BaBwende), un peuple d'Afrique centrale